La famille Chamoun ( : «  » ou «  » en syriaque) est une famille chrétienne du Liban.

 Camille Chamoun, président de la République du Liban de 1952 à 1958 et fondateur du Parti national-libéral (PNL). Père de Dany et de Dory.
 Dany Chamoun, homme politique libanais, fondateur de la milice des Tigres. Père de Tracy, fils de Camille.
 Dory Chamoun, président du Parti national-libéral. Fils de Camille.
 Mounir Chamoun, psychanalyste libanais
 Tracy Chamoun, écrivain et femme politique libanaise. Fille de Dany.

Patronyme libanais
Famille du Liban